La  peut désigner :
  d'artillerie de campagne de la  d'infanterie (Empire allemand)
  de la  d'infanterie (Empire allemand)
  d'infanterie de réserve de la  de réserve (Empire allemand)
  de Landwehr de la  de réserve bavaroise (Empire allemand)
  (Allemagne)
  d'infanterie de la  division d'infanterie (France)
  (Royaume-Uni)
  (Royaume-Uni)
  (Royaume-Uni)
  (Ukraine)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)